

Cinema 
Kiss Kiss... Bang Bang – film del 1966 diretto da Duccio Tessari
Kiss Kiss (Bang Bang) – film del 2001 diretto da Stewart Sugg
Kiss Kiss Bang Bang – film del 2005 diretto da Shane Black

Musica 
 Love Love Bang Bang/Kiss Kiss Bang Bang – 45 giri di Nancy Cuomo con l'orchestra di Bruno Nicolai del 1966
 Kiss Kiss Bang Bang EP – EP dei Glassjaw del 1997
 Kiss kiss...bang bang – album di Goffredo Canarini del 2003
 Kiss Kiss Bang Bang – traccia dell'album No Problem dei Microphones Killarz del 2005
 Kiss Kiss Bang Bang – traccia B-side del vinile "Returning from a Journey" della bat-cave band Specimen del 1983
 Kiss Kiss Bang Bang – album di Baby K del 2015

Televisione 
 Il ritorno (Kiss Kiss, Bang Bang) – episodio del 2008 della seconda stagione della serie televisiva Torchwood
 Un bacio sotto il vischio (Kiss Kiss Bang Bang) – episodio del 2000 della quarta stagione della serie televisiva Dawson's Creek
 Kiss Kiss Bang Bang - episodio del 2011 della prima stagione della serie televisiva Pan Am